Eisenpagode () bezeichnet verschiedene Pagoden in China:

die Pagode des Youguo-Tempels (Youguo si ta 祐国寺塔) in Kaifeng in der Provinz  Henan, siehe Kaifenger Eisenpagode
die Eisenpagode des Longxing-Tempels (Longxing si 隆兴寺) in der Stadt Liaocheng in der Provinz Shandong, siehe Longxing-Tempel (Liaocheng)
die Eisenpagode des Chongjue-Tempels (Chongjue si tieta 崇觉寺铁塔) in Jining in der Provinz Shandong, siehe Eisenpagode des Chongjue-Tempels
die Eisenpagode des Yuquan-Tempels (Yuquan si 玉泉寺) in Dangyang in der Provinz Hubei, siehe Yuquan-Tempel (Dangyang)

zh:铁塔